A 14ª temporada de RuPaul's Drag Race foi exibida entre 7 de janeiro e 22 de abril de 2022, no canal VH1 nos Estados Unidos, e contou com 14 concorrentes competindo pelo título de "America's Next Drag Superstar". As chamadas de elenco foram abertas em 23 de novembro de 2020 e finalizada em janeiro de 2021. O elenco foi revelado oficialmente pela vencedora da 13ª temporada, Symone, em 2 de dezembro de 2021. A estreia da temporada recebeu 738.000 espectadores, tornando-se a estreia mais assistida desde a 10ª temporada.

A temporada contou com a participação de Maddy Morphosis, o primeiro competidor heterossexual e cisgênero do programa desde que a série começou em 2009.

Concorrentes 
As idades, nomes e cidades indicadas referem-se à época das filmagens (2021).

Notas:

Progresso das concorrentes 

Legenda:
 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante ficou em segundo lugar.
  A participante foi eliminada nas rodadas do Lipsync For The Crown.
  A participante foi eleita Miss Simpatia da temporada pelas participantes.
  A competidora ficou entre as duas melhores, dublou e venceu a dublagem.
  A competidora ficou entre as duas melhores, dublou, mas perdeu.
  A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
  A participante recebeu críticas positivas e ficou entre as melhores, mas não venceu o desafio.
  A competidora ganhou uma disputa de lipsync do LaLaPaRuZa, e permaneceu na competição.
  A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
  A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
  A participante recebeu críticas negativas e ficou entre as piores, mas foi salva da eliminação.
  A participante ficou entre as piores, dublou pela sua vida e venceu a dublagem, permanecendo na competição.
  A participante ficou entre as piores, dublou pela sua vida e perdeu a dublagem, mas havia a barra dourada e permaneceu na competição.
  A participante ficou entre as piores, dublou pela sua vida, perdeu a dublagem e foi eliminada.
 A participante foi retirada da competição por razões médicas.
  A participante foi convidada para participar da reunião e da final.

Legenda:
 A participante ganhou o mini-desafio e recebeu prêmio ou vantagem no desafio da semana.

Histórico de Lip Sync 

Legenda:
  A participante foi eliminada após sua primeira vez entre as piores.
  A participante foi eliminada após sua segunda vez entre as piores.
  A participante venceu a dublagem para vencer o desafio.
  A participante venceu a primeira rodada do LaLaPaRuZa e continuou na competição.
  A participante venceu a segunda rodada do LaLaPaRuZa e continuou na competição.
  A participante foi eliminada após sua quarta vez entre as piores.
  A participante foi eliminada após sua quinta vez entre as piores.
  A participante ganhou o Lip Sync for the Crown e foi declarada a vencedora da temporada.

Notas:

Jurados convidados 

 Lizzo, cantora e compositora
 Alicia Keys, cantora e compositora
 Christine Chiu, empresária, filantropa e personalidade da televisão
 Loni Love, comediante e apresentadora de televisão
 Ava Max, cantora
 Taraji P. Henson, atriz e cantora
 Ts Madison, personalidade da televisão e internet, e ativista LGBTQIA+
 Alec Mapa, ator
 Nicole Byer, comediante e atriz
 Dove Cameron, atriz e cantora
 Andra Day, cantora e atriz
 Dulcé Sloan, comediante

Convidados especiais 
Convidados que apareceram nos episódios, mas não foram jurados no palco principal.

Episódios 1 e 2:
 Albert Sanchez, fotógrafo

Episódio 4:
 Jennifer Lopez, cantora, atriz e dançarina

Episódio 5:
 Jaymes Mansfield, participante da nona temporada
 Kahmora Hall, participante da décima terceira temporada
 Tempest DuJour, participante da sétima temporada
 Sarah McLachlan, cantora e compositora

Episódio 8:
 David Benjamin Steinberg, compositor e produtor musical

Episódio 10:
 Raven, finalista da segunda temporada e da primeira temporada de All Stars

Episódio 12: 
 Leland, produtor musical
 Leslie Jordan, ator
 Miguel Zarate, coreógrafo

Episódio 13:
 Norvina, presidente da Anastasia Beverly Hills

Episódio 15:
 LaLa Ri, participante e Miss Simpatia da décima terceira temporada
 Derrick Barry, participante da oitava temporada e da quinta temporada de All Stars
 Kahanna Montrese, participante da décima primeira temporada.
 Alexis Mateo, participante da terceira temporada, e da primeira e quinta temporadas de All Stars

Episódio 16:
 Jaida Essence Hall, vencedora da décima segunda temporada
 Kameron Michaels, participante da décima temporada
 Trinity K. Bonet, participante da sexta temporada e da sexta temporada de All Stars
 Naomi Smalls, participante da oitava temporada e da quarta temporada de All Stars
 Derrick Barry, participante da oitava temporada e da quinta temporada de All Stars
 Kahanna Montrese, participante da décima primeira temporada
 Hot Chocolate, drag queen
 Symone, vencedora da décima terceira temporada
 LaLa Ri, participante e Miss Simpatia da décima terceira temporada

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2022 na televisão nos Estados Unidos